Зави́симая террито́рия Ро́сса () — сектор Антарктики, на который претендует Новая Зеландия, является частью королевства Новой Зеландии. Включает в себя все территории, лежащие южнее 60° ю. ш. и между 160° в. д. и 150° з. д. Территория получила своё название в честь Джеймса Кларка Росса — британского моряка, открывшего море Росса.

Территория включает в себя часть Земли Виктории, шельфовый ледник Росса, острова Росса, Баллени, Скотт и Рузвельт.

Научные станции 
Научные базы Скотт-Бейс (Новая Зеландия) и Мак-Мердо (США) — единственные круглогодично действующие станции в данном секторе. Для их обслуживания имеются две взлётно-посадочных полосы, обеспечивающие круглогодичное сообщение с внешним миром. В летнее время грузы доставляются морским путём.

Италия имеет свою сезонную станцию Цуккелли в заливе Терра-Нова, действующую в летнее время. С 1969 по 1995 Новая Зеландия также имела сезонную станцию Ванда в Сухих долинах. С 1987 по 1992 организация Гринпис также имела свою собственную станцию на острове Росса, но из-за нехватки финансирования станцию пришлось закрыть.

Юрисдикция 
В 1841 году исследователем Джеймсом Кларком Россом была открыта Земля Виктории, которая, вместе с прилегающими территориями, была объявлена им владением Великобритании. В 1923 Великобритания передала эту территорию в управление Новой Зеландии. Генерал-губернатор Новой Зеландии также являлся губернатором зависимой территории Росса. Согласно условиям договора об Антарктике, который Новая Зеландия подписала в 1959, никакое государство не вправе выдвигать новые претензии на данную территорию. Новая Зеландия сохраняет контроль над территорией, но таким образом, чтобы не ущемлять права других стран и не нарушать договор. Если бы территориальные претензии Новой Зеландии были бы приняты, то она бы получила огромную территорию, намного превосходящую её собственную, но почти полностью покрытую льдом.

Флаг 
В настоящее время только национальный флаг Новой Зеландии служит официальным символом зависимой территории Росса. Другим «официальным» флагом одно время был Новозеландский Почтовый флаг, обозначавший почтовое отделение базы Скотт-Бейс. Новозеландский вексиллолог Джеймс Дигнан спроектировал флаг, который стал употребляться для обозначения территории, но не стал официальным её символом.

Почтовые марки

См. также 
 Антарктическая филателия
 Земля Эдуарда VII

Ссылки 
 Управление территории Росса
 Новозеландская Антарктика
 50 лет базе Скотт-Бейс 
 Почтовые марки территории Росса
 Карта территории, центральная часть

География Новой Зеландии
Новая Зеландия в Антарктике